Архиепархия Праги  ( Arcidiecéze pražská,  Archidioecesis Pragensis) — архиепархия Римско-католической Церкви с центром в городе Прага, Чехия. В архиепархию Праги входят епархии Градец-Кралове, Литомержице, Пльзеня, Ческе-Будеёвице. Кафедральным собором архиепархии Праги является Собор Святого Вита. В настоящее время архиепископом пражским является примас Чехии Ян Граубнер.

История 

Епархия Праги была основана в 973 году. 30 апреля 1344 года епархия Праги была преобразована в архиепархию Праги.

Список епископов Праги 
Первый официальный список пражских епископов составил ирландский историк Фома Ирландский в 1349 году в своём сочинении «Manipulus florum».

Епископы Праги

Архиепископы Праги

Литература 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Jaroslav V. Polc, Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce; KTF UK, Praha 1995

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии Праги 
 Данные об архиепархии Праги 
 Данные об архиепархии Праги 
 Список епископов Праги

Католические епархии Чехии
Появились в 973 году
Религия в Праге